Greklands landslag i innebandy kan betyda:

Greklands damlandslag i innebandy
Greklands herrlandslag i innebandy